Okręty US Navy o nazwie USS "Buchanan":
 Pierwszy "Buchanan" (DD-131) był niszczycielem typu Wickes, który został przekazany Royal Navy, gdzie pełnił służbę jako HMS "Campbeltown".
 Drugi "Buchanan" (DD-484) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby w 1942 i został wycofany z niej w 1946. Przekazany Turcji, gdzie służył jako "Gelibolu"
 Trzeci "Buchanan" (DDG-14) był niszczycielem rakietowym typu Charles F. Adams, który pełnił służbę w latach 1962-1991.

Buchanan